Marquette County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Marquette County (Michigan)
Marquette County (Wisconsin)